Markustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Markustjärnet, sjö i Arvika kommun,  (2,2 ha)
Markustjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Markustjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Markustjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,88 ha)
Nils-Markustjärnen, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn